Премијер Киргистана се налази на челу владе Киргистана. На ту функцију га у виду вршиоца дужности поставља председник након чега постављење ратификује парламент чиме кандидат постаје пуноправни председник владе.

Списак

Види још 
Председник Киргистана